Tre unità navali della Marina militare polacca hanno portato il nome di ORP Krakowiak:

 ORP Krakowiak (1917) – torpediniera, ex A-64 della Kaiserliche Marine, in servizio con la Marina polacca dal 1921 al 1936.
 ORP Krakowiak (L115) – cacciatorpediniere scorta della classe Hunt, ex HMS Silverton della Royal Navy, varato nel 1940 e radiato dal servizio nel 1958.
 ORP Krakowiak (1954) – sommergibile della classe M, in servizio con la Marina polacca dal 1954 ai primi anni 1960.